Брянська операція (1941), також Орловсько-Брянська операція (30 вересня — 23 жовтня 1941) — оборонна операція радянських військ Брянського фронту, складова частина Московської стратегічної оборонної операції 1941–1942 років. У ході операції частини Червоної армії були оточені переважаючими силами противника. За різними даними в орловському та брянському котлах було захоплено в полон (разом з Вяземським котлом) від 499 000 до 673 000 (688 000) солдатів Червоної армії.

 Брянська операція (1943) (1 вересня — 3 жовтня 1943) — наступальна операція радянських військ Брянського фронту у ході німецько-радянської війни по звільненню території нинішньої Брянської області та східних районів Білоруської РСР.

Див. також 
 Битви та операції німецько-радянської війни
 Харківська операція
 Тихвинська операція
 Дем'янська операція
 Ростовська операція 
 Радянські фронти часів Другої світової війни
 Оперативні групи Червоної армії (Друга світова війна)

Примітки 

Операції і битви радянсько-німецької війни